Maximiana ist Namensbestandteil folgender Personen:

 Flavia Maximiana Theodora, spätantike römische Kaiserin; Frau des Kaisers Constantius Chlorus

Maximiana ist Namensbestandteil folgender Titularbistümer:
 Maximiana in Byzacena, antike Stadt in der römischen Provinz Byzacena, ehemaliges Bistum und heutiges Titularbistum
 Titularbistum Maximiana in Numidia